Марчик — белорусская фамилия. Известные носители:

 Марчик, Владимир Филиппович (1912—1968) — первый заместитель начальника Главного управления милиции министерства Государственной безопасности СССР.
 Марчик, Георгий Оскарович (1929—2016) — российский, советский писатель, издатель, журналист.